Lehtosaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Lehtosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,32, long 28,94),  (27 ha)
 Lehtosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,38, long 29,52),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,24, long 28,08),  (10 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,38, long 28,19),  (4 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,25, long 28,20),  (3 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,26, long 28,32),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,42, long 27,86),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,15, long 27,98),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,31, long 28,12),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 63,86, long 29,90),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,70, long 28,52),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,73, long 28,89),  (3 ha)
 Lehtosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,65, long 29,09),  (4 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,62, long 28,53),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,50, long 28,64),  (24 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,55, long 29,10),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,32, long 30,01),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,12, long 28,54),  (4 ha)
 Lehtosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,34, long 29,09),  (12 ha)
 Lehtosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,06, long 29,19),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,15, long 29,31),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,09, long 29,67),  (8 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,63, long 28,30),  (59 ha)
 Lehtosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,26, long 27,93),  (4 ha)
 Lehtosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,45, long 27,52),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,32, long 27,45),  (5 ha)
 Lehtosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,52, long 28,07),  (2 ha)
 Lehtosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,17, long 28,38),  (3 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,18, long 27,64),  (15 ha)
 Lehtosaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby,  (5 ha)
 Lehtosaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu,  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Karstula, Vahanka),  (5 ha)
 Lehtosaari (ö i Karstula, Pääjärvi),  (3 ha)
 Lehtosaari (ö i Keitele, Sumiainen),  (2 ha)
 Lehtosaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland),  (23 ha)
 Lehtosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,78, long 27,53),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,67, long 26,87),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,04, long 26,70),  (5 ha)
 Lehtosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 63,99, long 27,65),  (0 ha)
 Lehtosaari (halvö i Viitaanjärvi),  (44 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,69, long 27,53),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,75, long 28,03),  (2 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,88, long 28,13),  (6 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,03, long 28,71),  (8 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Österbotten, Haapavesi-Siikalatva),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,24, long 26,70),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,34, long 26,67),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Hankasalmi, Hankavesi),  (3 ha)
 Lehtosaari (ö i Hankasalmi, Armisvesi),  (8 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,53, long 26,60),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,60, long 26,78),  (18 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,50, long 26,82),  (4 ha)
 Peltosaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 65,92, long 26,60),  (7 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,81, long 28,47),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,72, long 28,57),  (2 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,76, long 28,87),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,38, long 29,27),  (48 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,41, long 29,39),  (6 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,32, long 29,96),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,46, long 29,85),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,16, long 29,64),  (2 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,81, long 30,36),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,70, long 30,42),  (6 ha)
 Lehtosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,07, long 28,92),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,49, long 30,08),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,18, long 30,49),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,05, long 30,79),  (5 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,30, long 30,19),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,48, long 29,05), 
 Lehtosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,67, long 29,14),  (2 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,77, long 29,34),  (14 ha)
 Lehtosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,14, long 29,12),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,36, long 28,65),  (3 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,16, long 29,21),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,54, long 29,39),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,62, long 29,51),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,49, long 27,29),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,44, long 27,65),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,08, long 29,53),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,95, long 29,65),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,13, long 29,67),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,42, long 27,87),  (3 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,00, long 27,89),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,03, long 28,03),  (12 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,95, long 28,48),  (46 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,15, long 28,41),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,81, long 29,48),  (13 ha)
 Lehtosaari (ö i Konnevesi, Kivisalmi),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,77, long 26,55),  (4 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,85, long 26,68),  (7 ha)
 Lehtosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,36, long 28,97),  (3 ha)
 Lehtosaari (ö i Jyväskylä, Tuomiojärvi),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Jyväskylä, Leppävesi),  (0 ha)
 Lehtosaari, Kuhasaari och Honkiainen,  (3 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 61,85, long 29,92),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,08, long 29,86),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 63,03, long 27,03),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,17, long 27,05),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,03, long 27,39),  (13 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,44, long 27,29),  (19 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,16, long 29,93),  (21 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,38, long 29,91),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,07, long 28,52),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,92, long 27,17),  (46 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,47, long 29,59),  (3 ha)
 Lehtosaari (ö i Karstula, Lahnajärvi),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 63,87, long 27,93),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 63,77, long 28,20),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,77, long 29,87),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Viitasaari, Kolima, Matoselkä),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu),  (1,1 km²)
 Lehtosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,30, long 27,03),  (1 ha)
 Lehtosaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,15, long 27,84),  (5 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar